Аргамджи — река в России, протекает в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Левый приток реки Аргамджи (бассейн Кара-Чада). Самая западная из 4-х рек, носящих название  и протекающих на плато Укок.

Описание 
Река длиной 13 км, истоки реки находятся в леднике массива Таван-Богдо-Ула. Течёт на север, впадает в другую реку Аргамджи незадолго до впадения её в озеро Гусиное.

Этимология 
Название происходит от  — волосяная веревка.

Примечания 

Бассейн Акалахи
Реки Кош-Агачского района